Hollunder ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Fürchtegott Hollunder (1791–1829), deutscher Metallurge
 Gerda Hollunder (* 1940), deutsche Journalistin und Hörfunkdirektorin des Deutschlandradios
 Lilli Hollunder (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Hollunder (1866–1934), deutscher Bergbaufachmann

Siehe auch:
 Holunder